Ab urbe condita terme llatí que significa «des de la fundació de la ciutat» (de Roma).
 Autodefenses Unides de Colòmbia, grup guerriller implicat en el Conflicte armat colombià.
 Area Under the Curve, una mètrica estadística que serveix per mesurar processos d'ordenació, com el cribratge virtual.